Ektomorf kan syfta på:

 Ektomorf – en kroppstyp centrerad kring nervsystemet och hjärnan, se Somatyper
 Ektomorf (musikgrupp) – ett ungerskt metalband